Front 242 — музыкальная группа из Бельгии, играющая в жанре EBM. Основана в 1981 году.

Биография

Годы 1981—1989 

Группа Front 242 была основана в 1981 году Даниэлем Брессанутти и Диком Бергеном в Арсхоте, недалеко от Лёвена. Обоих людей объединяло увлечение экспериментальной электронной музыкой и графикой. Первый сингл дуэта назывался Principles и был выпущен в конце года на лейбле «New Dance» и не привлёк к себе особого внимания.

В 1982 к группе присоединились Patrick Codenys и Jean-Luc De Meyer — до этого они были известны как дуэт Under Viewer. В 1982 году два дуэта объединились. Jean-Luc De Meyer стал автором большинства текстов и ведущим вокалистом. Одним из принципов в новообразованной группе стал отказ от использования готовых пресетов в звуковом оборудовании. Создание своих оригинальных звуков и эксперименты со звуковой волной стали частью творческого процесса.

Второй сингл U-Men стал их первым значимым прорывом. Далее они выпустили свой первый альбом (LP), называвшийся Geography.
В 1983 к группе присоединился Richard 23 (aka Richard Jonckheere) (Tranik Ind.), вокалист и MC — харизматичная и неординарная личность. Покинул группу Dirk Bergen, но не насовсем. Он остался сотрудничать с Daniel Bressanutti в области графики. Издается EP Endless Riddance.

В 1984 году издается второй альбом (LP) — No Comment. С выходом в свет этого альбома происходит определение собственного оригинального стиля группы — Electronic Body Music или EBM, давшего впоследствии название новому пост-индустриальному подстилю. EBM по определению самих участников группы — это коллаж, синтез музыки и звуков, переработанных из медиаисточников или с ТВ, как собственная интерпретация Front 242 в отдельную музыкальную дисциплину.

Вместе с Ministry (под патронажем чикагского рекорд-лейбла Wax Trax!) они стартовали своё первое турне по США. В то время происходит создание артистической коммерческой структуры для поддержки самостоятельного продюсирования. Группа становится популярной у себя на родине.

В 1985 году выходит сингл Politics Of Pressure. Группа посещает несколько крупных европейских фестивалей и становится одной из сильных концертных групп. В том году собирается материал для сборника Backcatalogue изданного позже в 1987 году, посвященного ранним годам Front 242.

Серьёзный прорыв группы на музыкальную сцену случился с выходом в 1986 году сингла Interception и в 1987 году альбома (LP) Official Version на рекорд-лейбле Red Rhino Europe (RRE) в Европе на рекорд-лейбле Wax Trax! в США с последующим туром Official Warfare в поддержку альбома. Этот альбом имел более богатую звуковую картину в противовес минималистичным первым двум студийным альбомам Front 242. С октября 1987 года Front 242 участвует в качестве поддержки в турне Depeche Mode.

Ощутимый коммерческий успех и музыкальное признание пришли к группе с выходом (LP) Front by Front в 1988 году. Хит «Headhunter» (с одноименным видеоклипом, снятым Антоном Корбейном) стал своеобразной визитной картой Front 242. Альбом был ориентирован на музыкальные массы и выдержан в танцевальных ритмах (для DJ на конвертах указывался bpm треков). В тот период группа изображалась на обложках многих серьёзных и не очень музыкальных изданий.

Годы 1990—1999 

Свой следующий студийный альбом (LP) Tyranny >For You< группа издала в 1991 году на мейджор рекорд-лейбле Epic Records (Sony BMG) в США. Звук стал более «плотным», «многослойным». Также Epic Records (Sony BMG) приобретает права у Wax Trax! на переиздание (The Catalogue 1981—1989) предыдущих оригинальных альбомов Front 242 с дополнительными материалами и в новом визуальном решении оформления конвертов дисков. Сингл Tragedy >For You< стал альтернативным клубным хитом и MTV запустило в ротацию видео, отснятое Anton Corbijn. В тот период впервые на песни Front 242 были изданы ремиксы другими коллективами — The Orb и The Prodigy.

В 1992 году происходит создание Art & Strategy, гибрида звукозаписывающего лейбла и творческой студии. Возглавили её Daniel Bressanutti и Richard 23. Студия Art & Strategy выставляла в Чикаго и Нью-Йорке свои первые работы (литографии в том числе) на Выставке Искусств. К ней был написан саундтрек, изданный под названием Art & Strategy 92 ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

В 1993 году в студию Front 242 приглашается Andy Wallace (который работал с Nirvana, Sonic Youth) для записи и мастеринга двух новых альбомов (LP) 06:21:03:11 Up Evil и (LP) 05:22:09:12 Off. Альбомы издаются на лейбле RRE (Red Rhino Europe) — подразделении Epic Records (Sony BMG). Изначально планировалось издать двойной CD. Идея музыкального наполнения альбомов 06:21:03:11 Up Evil и 05:22:09:12 Off основывалась на дуализме добра и зла. Впервые звук качественно поменялся: стали использоваться «живые» барабаны и гитара. Звуковая картина на 06:21:03:11 Up Evil была жесткой и хаотичной, а на 05:22:09:12 Off использовался женский вокал и звук был более мелодичен. Front 242 вплотную сотрудничает с Jean-Marc Pauly и Pierre Pauly (участниками бельгийской электронной группы Parade Ground) над 06:21:03:11 Up Evil и с Christine (Kristin?) Kowalski (aka 99 Kowalski) и Eran Westwood (участниками нью-йоркской группы Spill, которую Daniel Bressanutti и Patrick Codenys пригласили в Бельгию, чтобы выступить в роли их продюсеров) над 05:22:09:12 Off и EP Angels Versus Animals. В этом же году группа выступает на передвижном фестивале Lollapalooza. Сингл Religion занял верхние строчки топ-листов и альбом 06:21:03:11 Up Evil занимает почетное место в официальных чартах Великобритании на несколько недель. Видео Religion снято Jon Klein. Видео Animal снято John Wentworth. Европейское и американское турне 06:21:03:11 Up Evil.

После издания 06:21:03:11 Up Evil и 05:22:09:12 Off наступил период относительно затишья. Участники Front 242 больше уделяют внимания своим сторонним проектам. В это время издается концертный сборник Live Code — образец мощного, живого концертного выступления, записанный во время тура 06:21:03:11 Up Evil, и сборник ремиксов Mut@ge Mix@ge, на котором присутствуют обработки, созданные The Prodigy, The Orb, Underworld, Rico Conning. Каждый трек сборника был своеобразным «новым взглядом» на творчество Front 242 сквозь призму новых технологий и рифмов. В 1997 году Биллборд представляет Front 242 в издании «Top 500 Best Producers in Rock History».

В 1997—1998 годах после долгого молчания группа решила отправиться в мировое турне с материалами со своих последних альбомов. Выступая с живым звуком и в тонусе на многочисленных концертах участники группы закрепили за собой образ одной из сильнейших концертных групп. В 1998 году издается концертный сборник Re: boot ([:Re:Boot: (L. IV. E])), представляющий собой «второе дыхание» старых хитов. Прошлые песни группы были исполнены на новый лад с использованием новых цифровых технологий. Это был период вдохновления и воплощения многих музыкальных идей. Хотелось бы отметить, что группа стала активно использовать видеоряд на больших экранах позади сцены. В этом им активно помогает до сих пор Etienne Auger. Он же в 1996 году выступил режиссёром видеоклипа Happiness (underworld mix). Во время тура в группе появляется сессионный ударник Tim Kroker, который в настоящее время (2010 год) является участником группы. В конце девяностых группа начинает своё сотрудничество в США с лейблом Metropolis.

В 1999 году издается сборник обработок — трибьют на хит 1988 года Headhunter — Headhunter 2000. Это был новый взгляд на старые вещи. В записи трибьюта приняли участие коллеги Front 242 по лейблу Metropolis — Front Line Assembly, Haujobb, Funker Vogt, Leaether Strip, Apoptygma Berzerk и др. Внимания заслуживают: однодисковое издание лейбла Lightning Records (Бельгия), четырёхдисковое издание лейбла Zoth Ommog, однодисковое издание лейбла Energy Rekords (Швеция), двухдисковое издание лейбла Metropolis (США).

Годы 2000—2009 

В 2003 году, после продолжительного студийного молчания группа Front 242 издает EP Still & Raw и альбом (LP) Pulse. Звуковая картина этих изданий основана на эстетике 70-х и 80-х годов 20-го века, когда немецкие музыкальные группы вдохновлялись корнями современной электронной музыки. Группа перевернула свой оригинальный звук, который был центром их искусства и вдохновлял их более 20 лет. Аналоговые технологии и винтажные аппараты «пульсирующие сквозь разрушенные аудиотреки, где эмоции и исследования ведут к строгим электронным ритмам» — так об этих изданиях написали сами участники группы на своем официальном веб-сайте.

3-го и 4-го марта 2006 года группа Front 242 отметила свой 25-летний юбилей со своими поклонниками и друзьями в легендарном концертном зале Ancienne Belgique в Бельгии, Брюсселе. Группа дала два концерта и представила своим поклонникам музей-студию с выставленными экспонатами из жизни группы эпох 80-х и 90-х годов.

И как уже было в истории, участники группы Front 242 занялись своими сторонними и соло-проектами.

В 2006 группа объявила на своей страничке MySpace о работе над музыкой для игры Cipher Complex. В 2007 году группа объявила о создании на лейбле Alfa Matrix нового проекта 32CRASH. 32CRASH готовится к релизу альбома в октябре 2007 года после выпуска EPCD «Humanity». Ранние аудиопревью показывают, что проект очень электро(клешен).

Состав 
 Jean-Luc De Meyer — вокал
 Daniel Bressanutti — клавиши, программирование, микширование
 Patrick Codenys — клавиши, программирование, семплы
 Richard Jonckheere, часто представляется как «Richard 23» или «Richard JK» — перкуссия, вокал
 Tim Kroker — перкуссия, приглашённый музыкант, хотя и представлен на официальном сайте (http://www.front242.com) вместе с остальными участниками наравне

Сессионные или приглашенные временные участники 
 Dirk Bergen — указан как клавишник на (LP) Geography
 Jean-Marc Pauly — указан (в том числе) как автор песен и композитор на (LP) 06:21:03:11 Up Evil
 Pierre Pauly — указан (в том числе) как автор песен и композитор на (LP) 06:21:03:11 Up Evil
 Kristin Kowalski (99 Kowalski) — указана как автор, композитор и вокалистка на (LP) 05:22:09:12 Off, сингле Animal и EP Angels Versus Animals
 Eran Westwood — указан как автор, композитор и вокалист на (LP) 05:22:09:12 Off, сингле Animal и EP Angels Versus Animals
 John Dubs — указан как автор, композитор на сингле Animal и EP Angels Versus Animals
 Jean-Marc Lederman — указан как создатель ремиксов на EP Angels Versus Animals

Дискография

Альбомы (LP/CD) 
 1982 LP Geography (впервые на CD вышел в 1985 в Европе, в 1988 — в США)
 1984 LP No Comment (впервые на CD вышел в 1985 в Европе, в 1988 — в США)
 1987 CD Backcatalogue (компиляция, на LP не издавался)
 1987 LP/CD Official Version
 1988 LP/CD Front By Front
 1991 LP/CD Tyranny >For You<
 1992 CD Live Target (ограниченное издание 5000 шт., легализованный бутлег)
 1992 CD The Catalogue 1981—1989 — переиздание первых 5-ти альбомов с доп. материалами
 CD Geography
 CD No Comment
 CD Backcatalogue
 CD Official Version
 CD Front By Front
 1993 LP/CD 06:21:03:11 Up Evil
 1993 LP/CD 05:22:09:12 Off
 1994 CD Live Code (концертный сборник)
 1995 CD Mut@ge.Mix@ge (сборник ремиксов)
 1998 LP/CD [:Re:Boot: (L.IV.E ]) (концертный сборник)
 2003 CD Pulse (на LP не издавался)
 2004 CD Geography (переиздание первого альбома)
 CD Geography — одинарный CD
 CD Geography — 6 200 копий, двойной CD
 2008 CD/LP Moments 1 (концертный сборник, Vintage Tour)
 LP Moments 1 — 242 копии, чёрный двойной винил
 LP Moments 1 — 300 копий, полупрозрачный голубой двойной винил
 LP Moments 1 — 300 копий, полупрозрачный красный двойной винил
 LP Moments 1 — коллекционный пакет, включающий три вида двойного винила
 CD Moments 1 — одинарный CD
 CD Moments 1 — двойной CD, ограниченное издание
 2013 CD/LP Transmission SE91
 2014 Front 242: LIVE Cold Waves III (концертный сборник)

Видео (VHS) 
 1991 Integration Eight X Ten (сборник видеоклипов)

Видео (DVD) 
 2005 Catch The Men (концертный сборник)
 2010 Moments in Budapest (концертная запись; Будапешт, Венгрия, дата записи — 6 декабря 2008 г.; ограниченное издание в 4000 копий; PAL; официальная дата релиза — 30 апреля 2010 г.)

Синглы и EP (LP/CD) 
 1981 Principles
 1982 U-Men
 1983 Endless Riddance
 1983 Two In One
 1984 Live In Chicago
 1985 No Shuffle
 1985 Politics Of Pressure
 1986 Interception
 1986 Quite Unusual
 1987 Masterhit
 1988 Headhunter (7", 12", VCD)
 1989 Never Stop! (7", 12")
 1990 Tragedy >For You< (7", 12", EP)
 1990 Tragedy >For You< Two (12")
 1991 Mixed By Fear (EP)
 1991 Rhythm Of Time (7", 12")
 1993 Religion (12")
 1993 Religion Two (12")
 1993 Religion (Maxi, ограниченное издание)
 1993 Animal (12", CD)
 1994 Angels Versus Animals (EP)
 1996 Happiness (12")
 1999 Headhunter 2000
 2003 Still & Raw (ограниченное издание, 10 000 копий)
 2003 Still & Raw

Клипы и видео 
 Don’t Crash (clip, Unknown, 1980s)
 U-Men (clip, Marc De Meyer, 1982)
 Operating Tracks (clip, BRT / Roodfonk, 1984)
 Take One (clip, BRT / Roodfonk, 1984)
 Quite Unusual (clip, Serge Bergli / RTBF, 1986)
 Headhunter (clip, Anton Corbijn, 1988)
 Welcome To Paradise (clip, Anton Corbijn, 1988)
 Tragedy >For You< (clip, Anton Corbijn, 1990)
 Rhythm Of Time (clip, Peter Christofferson, 1991)
 Integration Eight X Ten (VHS, 1992)
 Religion (clip, Jon Klein / Conspiracy, 1993)
 Animal (clip, John Wentworth / Asymmetrical Prod., 1994)
 Happiness (clip, Etienne Auger / V-Form, 1996)
 Catch The Men (DVD, 2005)

Ссылки 
 Официальный сайт Front 242
 Тексты песен Front 242
 Сайт Joseph Gogh о Front 242 (веб-архив)

Индастриал-группы Бельгии
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Исполнители Wax Trax! Records
Исполнители Metropolis Records